Список объектов 2001-3000 из «Нового общего каталога» (NGC). Астрономический каталог составлен в основном из звёздных скоплений, туманностей и галактик. Другие объекты из каталога можно найти в списке объектов NGC.

Информация в этих таблицах взята из «The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer», и доступна при использовании сервиса VizieR. Типы галактик определены в NASA/IPAC Extragalactic Database. Другие данные в этих таблицах из астрономической базы данных SIMBAD, если не указано иное.

2001—2100

2101—2200

2201—2300

2301—2400

2401—2500

2501—2600

2601—2700

2701—2800

2801—2900

2901-3000

Примечания 

 3
NGC 2001-3000